Buchkunst steht für:

 Buchgestaltung, die künstlerische Gestaltung eines Buches
 speziell Buchmalerei, Kunst der malerischen Ausschmückung von Handschriften in der Antike und im Mittelalter
 Buchschmuck, die verzierenden Elemente eines Buches

Siehe auch:

 Buchkunstbewegung, eine auf Buchgestaltung bezogene Stilbewegung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts